soma of perikaryon van een zenuwcel
 Thallusschimmel, ook wel soma genoemd
 Soma (tijdschrift), Nederlands literair tijdschrift (1969-1972)
 SOMA, Belgische onderzoeksinstelling
 Soma (god), aanduiding van de maan als hindoe-godheid
 Soma (drank), rituele drank
 Soma (drug), drug die de bevolking in het boek Brave New World nam
 Soma (label), Schots platenlabel
 Soma (band), Braziliaanse band
 Soma (computerspel), computerspel uit 2015

Plaatsen 
 Soma (Aomori), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Aomori
 Soma (stad in Japan), een stad in de Japanse prefectuur Fukushima
 Soma (district in Japan), een district in de Japanse prefectuur Fukushima
 Soma (Gambia), een stad in Gambia
 Soma (Noorwegen), een plaats in de Noorse provincie Rogaland
 Soma (district in Turkije), een district in Turkije
 SoMa (San Francisco), een buurt in de Amerikaanse stad San Francisco (Californië)
 Soma (stad in Turkije), een hoofdstad van het gelijknamige district in Turkije

Zie ook 
 Psychosomatiek